Typ 175 oder Type 175 steht für:

 Peugeot Typ 175, Automodell der Marke Peugeot
 Bristol Type 175, Flugzeugtyp der Bristol Aeroplane Company, siehe Bristol Britannia

Abkürzung